De mirabilibus mundi (Les Merveilles du monde) est le titre de plusieurs ouvrages en latin de l'Antiquité ou du Moyen Âge :
 De mirabilibus mundi est l'un des titres de l'ouvrage de Caius Julius Solinus (ou « Solin », IIIe-IVe s.), livre également appelé le Polyhistor ou bien Collectanea rerum memorabilium (Recueil de choses mémorables).
 Liber de mirabilibus mundi (Livre traitant des merveilles du monde) est l'un des titres de l'ouvrage de l'auteur anglais Gervais de Tilbury (XIIe-XIIIe s.), livre également appelé Les Divertissements pour un empereur, ou Solatia imperatoris ou Descriptio totius orbis.
 De mirabilibus mundi est le titre de l'une des parties du Grand Albert, livre de magie populaire (composé entre le XIIIe s. et le XVIe s.).